Seutter von Loetzen bzw. Seutter von Lötzen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Seutter von Loetzen (1820–1892), deutsch-österreichischer Industrieller und Politiker
 Erwin Seutter von Lötzen (1854–1926), deutscher Generalmajor
 Hans Seutter von Lötzen (1875–1968), deutscher General der Infanterie
 Karl Stephan Seutter von Lötzen (1811–1884), badischer Generalleutnant, Gouverneur der Bundesfestung Rastatt
 Ruth Seutter von Loetzen (1926–2012), deutsche Schauspielerin
 Theodor August Seutter von Lötzen (1778–1841), badischer Generalmajor, Ehrenbürger von Rastatt
 Wilhelm Seutter von Lötzen (General, 1839) (1839–1922), württembergischer Generalleutnant 
 Wilhelm Seutter von Lötzen (General, 1859) (1859–1929), preußischer Generalleutnant, 1903/18 Flügeladjutant des Großherzogs von Baden
 Wilhelm Seutter von Lötzen (1901–1982), bayerisch-monarchistischer Widerstandskämpfer während des Nationalsozialismus